Antonio Tarver – pugile statunitense
 Jason Tarver – allenatore di football americano statunitense
 Katelyn Tarver – cantautrice e attrice statunitense
 Kenneth Tarver – tenore statunitense
 Michael Tarver – wrestler statunitense
 Seth Tarver – cestista statunitense